John Caldwell
 John Caldwell (1928) amerikai síugró és északiösszetett-versenyző, olimpikon
 John Caldwell (1938–2009) olimpiai bronzérmes ír ökölvívó
 Nemes István (1961) író egyik írói álneve

hasonló nevűek
 John Caldwell Holt (1923–1985) amerikai író és oktatási teoretikus